La Superliga 2012-2013 è stata la 23ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 russo. La stagione regolare è iniziata il 2 settembre 2012 e si è conclusa il 2 maggio 2013, prolungandosi fino al 10 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
  Dinamo Mosca campione di Russia 2012-2013 e qualificata alla Coppa UEFA 2013-2014.

Play-off

Tabellone

Collegamenti esterni

Campionato russo di calcio a 5
Calcio a 5 nel 2012
Calcio a 5 nel 2013